Anacleto – nome proprio di persona italiano maschile
Papa Anacleto – terzo Papa della Chiesa cattolica
Anacleto – personaggio del film di animazione Disney La spada nella roccia
Anacleto Mitraglia (o Faina) – personaggio dei fumetti Disney
Tanya Anacleto – nuotatrice mozambicana